Diese Liste bietet einen Überblick über die russischen und sowjetischen und post-sowjetische Triebfahrzeuge.

Dampflokomotiven

Reisezuglokomotiven vor 1925

Reisezuglokomotiven ab 1925

Güterzuglokomotiven vor 1925

Güterzuglokomotiven ab 1925

Tenderlokomotiven

Übernommene Lokomotiven fremder Bahnen 
Durch die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und die damit einhergehende territoriale Umgestaltung Mittel- und Osteuropas kamen Lokomotiven fremder Bahnen in den Besitz der Sowjetischen Eisenbahnen СЖД/SŽD. Es wurden übernommen:
 Lokomotiven der Polnischen Staatsbahnen PKP nach der sowjetischen Besetzung Ostpolens im Jahre 1939
 Lokomotiven der Staatsbahnen Litauens LG, Lettlands LVD und Estlands EVR nach der Annexion der baltischen Staaten durch die Sowjetunion im Jahre 1940
 Lokomotiven der staatlichen Eisenbahngesellschaft Rumäniens CFR nach der sowjetischen Besetzung Bessarabiens im Jahre 1940
 Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn DR, die während des Deutsch-Sowjetischen Kriegs von der Roten Armee erbeutet wurden bzw. nach dessen Ende 1945 aus den sowjetischen Besatzungszonen in Deutschland und Österreich abgefahren wurden

Lokomotiven der Polnischen Staatsbahnen (PKP) 
In untenstehender Tabelle sind nur die polnischen Baureihen aufgelistet, die von Normal- auf Breitspur umgebaut wurden.

Lokomotiven der Deutschen Reichsbahn (DR)

Diesellokomotiven

Reisezuglokomotiven

Güterzuglokomotiven

Rangierlokomotiven

Gasturbinenlokomotiven

Elektrolokomotiven

Verbrennungsmotortriebwagen

Elektrotriebwagen

Schmalspurfahrzeuge

Schmalspurdampflokomotiven

Schmalspurdiesellokomotiven

Elektrische Schmalspurlokomotiven

Schmalspurverbrennungsmotortriebwagen

Literatur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martin Šmida: Vagonka Ve Studence, Motorove Vozy, Motorove a Elektricke Lokomotivy 1927–2000. Vagonařske Muzem Studenka, 2012 (tschechisch)
 Markus Hehl: Baureihe 52/42, Die Kriegslokomotiven, Stars der Schiene
 Markus Hehl: Baureihe 50, Die vielseitige Güterzuglok, Stars der Schiene

Weblinks 
 Übersicht über die Lokomotiven (russisch)
 Parovoz.com (russisch)
 Bilder auf Railfaneurope.net

Einzelnachweise 

!
!
Russland